Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Georges (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Georges de Lydda, chevalier martyr chrétien du , dont le culte (grâce à des reliques) fut très répandu au Moyen-âge. De nombreuses localités portent également le vocable de Saint-Georges. Sa victoire sur le dragon est une vue allégorique de la victoire de la foi chrétienne sur le paganisme (démon), ou du Bien sur le Mal.  Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Georges se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
 Rue Saint-Georges, à Ixelles (Bruxelles) ;
 Rue Saint-Georges à Liège.

au  () 

 Rue Saint-Georges, à Lévis ;
 Rue Saint-Georges, à Longueuil.

en  
 Rue Saint-Georges, à Lyon ;
 Rue Saint-Georges, à Maisons-Alfort ;
 Rue Saint-Georges, à Nancy ;
 Rue Saint-Georges, à Paris ;
 Rue Saint-Georges, à Rennes.
Il s'agit aussi de l'ancien nom de la rue Paul-Vidal, à Toulouse.

en  (Terre sainte) 
La Rue Saint-Georges, à Jérusalem (vieille ville)

Georges Rue